Лю́двиг Фи́шер:
 Фишер, Людвиг (1745—1825) — немецкий оперный певец (бас).
 Фишер, Людвиг (1828—1907) — швейцарский ботаник; отец швейцарского миколога Эдуарда Фишера (1861—1939).
  (1915—1991) — немецкий автогонщик.
 Людвиг Фишер (1905—1947) — немецкий юрист и политик, губернатор Дистрикта Варшава, военный преступник.